Palopo ist die drittgrößte Stadt in der Provinz Sulawesi Selatan in Indonesien. Bis Anfang 2006 war die bereits seit 2002 kreisfreie Stadt die Hauptstadt der Region (Kabupaten) Luwu. Die Hafenstadt im Nordwesten des Golfs von Bone hat über 120.000 Einwohner auf einer Fläche von 155,19 km².

Palopo wurde um 1620 gegründet. Wenig ist bekannt über Palopo vor der niederländischen Annexion von Süd-Sulawesi im Jahre 1905. Die Stadt ist der Standort der ältesten Moschee Süd-Sulawesis, der Jami Tua von 1604.

Der Flughafen Bua liegt einige Kilometer südlich der Stadt.

Weblinks 

Ort auf Sulawesi
Ort in Asien
Geographie (Sulawesi Selatan)
Kota